Ábrahám István (1945–2002) színművész
 Ábrahám István (1948–2022) válogatott kosárlabdázó
 Ábrahám István (1967–2021) orvos, egyetemi tanár
 Ábrahám István (?) festő